Puerto López – kontor w Ekwadorze
 Puerto López – miasto w Ekwadorze
 Puerto López – miasto w Kolumbii